Талкозаман има више значења:

 Талкозаман (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Талкозаман (Јаонавак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику